Sacbé  :
 Le Sacbé, un type de chemin construit par les Mayas.
 Sacbé, un groupe de jazz fondé par Eugenio Toussaint.